Eerste Slag bij Saltville
 Tweede Slag bij Saltville